Anne Wallis de Vries, Nederlands actrice
 Gerard Wallis de Vries, Nederlands politicus namens de VVD
 Mel Wallis de Vries, Nederlands auteur van jeugdliteratuur
 Pim Wallis de Vries, Nederlands televisie- en theaterproducent
 Sanne Wallis de Vries, Nederlands cabaretière en actrice

Zie ook 
 De Vries (achternaam)
 Gerard de Vries (doorverwijspagina)
 Wallis (doorverwijspagina)